Соревнования по футболу среди женщин на XVII летней Универсиаде проходили в Гамильтоне (провинция Онтарио, ). Причиной переноса соревнований стало желание США избежать политических проблем с КНР в связи с участием в соревнованиях Тайваня (выступает под названием Китайский Тайбэй).

В турнире приняли участие 8 команд, распределённые на предварительном этапе на 2 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу за места с 1 по 4 по системе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, разыграли места с 5 по 7. Команда сборной Онтарио в плей-офф не участвовала.

Женская студенческая сборная России по футболу была сформирована на базе московского футбольного клуба высшей лиги «Русь». Вместо студенческой сборной США выступала первая сборная: все матчи этой сборной считаются товарищескими, а не официальными матчами Универсиады.

группа А

группа В

Турнир за 5 место

Турнир за 1 место

Призёры 

Составы-сборных призёров.

Итоговое расположение команд

Примечания 

Летняя Универсиада 1993
Футбол на летних Универсиадах
1993 год в женском футболе